Weißenstein (případně psáno též Weissenstein nebo Weiszenstein) může být:

 Weißenstein (Korutany) – obec v Korutanech
 Weißenstein (Bad Münstereifel) – čtvrť německého města Bad Münstereifel
 Weißenstein (Lennestadt) – čtvrť německého města Lennestadt
 Weißenstein (Lauterstein) – čtvrť německého města Lauterstein
 Weißenstein (Pommersfelden) – zámek v obci Pommersfelden v Bavorsku
 Weißenstein (Kassel) – bývalý zámek v Kasselu
 Weißenstein (Marburg) – zřícenina hradu v Marburku
 Weissenstein (Bern) – čtvrť Bernu
 německé jméno českého hradu Bílý Kámen
 německé jméno estonského města Paide
 příjmení německojazyčných Židů

Německá příjmení
Židovská příjmení